Beč, glavni grad Austrije
 Beč (Bosiljevo), naselje u općini Bosiljevo, Hrvatska
 Beč (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica, Slovenija